Нагиб може да се односи на:
 Инклинација или нагиб
 Коефицијент правца или нагиб